Феликс Дзержинский:
* Дзержинский, Феликс Эдмундович (1877—1926) — революционер, советский государственный деятель, основатель и глава ВЧК.
 Дзержинский, Феликс Янович (1937—2015) — российский зоолог, орнитолог, профессор, доктор биологических наук, внук Ф. Э. Дзержинского.

См. также 
 Феликс Дзержинский (паровоз)
 Феликс Дзержинский (теплоход)
 Феликс Дзержинский (фильм)